Azienda socio sanitaria territoriale – denominazione di azienda ospedaliera del  Sistema sanitario della Lombardia, che eroga servizi sanitari ospedalieri e territoriali
 Azienda di Stato per i servizi telefonici – ex azienda italiana delle telecomunicazioni, confluita nel 1993 nella SIP, divenuta nel 1994 Telecom Italia